Torrezão ist der Familienname folgender Personen:
 
 Guiomar Torrezão (1844–1898), portugiesische Schriftstellerin
 Lino de Jesus Torrezão, osttimoresischer Politiker und Beamter